Disjunctieve normaalvorm, in logica
 Duke Nukem Forever, een computerspel
 Did not finish, opgave in sport
 DNF (software), afkorting van Dandified Packaging Tool, een pakketbeheerder